Giovanni Velluti ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Velluti (Pianist) (* 1969), italienischer Pianist 
 Giovanni Battista Velluti (1780–1861), italienischer Opernsänger (Kastrat)